Гарнет Володимир — одеський виноградар

Див. також 
Гарнетт

Англійські прізвища‎